Летонски се може односити на:
Летонски језик
Летонија
Летонци